Sawdoniaceae — викопна родина плауноподібних рослин порядку Sawdoniales, що існувала в девонському періоді, 411–375 млн років тому.

Систематика

Роди 
 Anisophyton
 Crenaticaulis
 Deheubarthia
 Konioria
 Sawdonia
 Serrulacaulis

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що зображає положення родини у порядку Sawdoniales:

Примітки

Література 
 Paul Kenrick, Peter R. Crane: The Origin and Early Diversification of Land Plants. A Cladistic Study. Smithsonian Institution Press, Washington D.C. 1997. ISBN 1-56098-729-4

Викопні рослини
†
Флора девонського періоду
Вимерлі родини рослин